Lađevci est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Lađevci, un village situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
Lađevci, un village situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Lađevci, une localité située dans la municipalité de Skradin, comitat de Šibenik-Knin;
en Serbie
Lađevci une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.